A Debreceni Élményfürdő vagy Aquaticum (teljes néven Debreceni Mediterrán Élményfürdő) Debrecen legnagyobb fedett strandfürdője. Az építés 2002 novemberében kezdődött és 2003 nyarán ért véget.

Medencék
 Hullámmedence: a vízicsopperek helye, mászófala van. Egy része úszómedence, gyakran beindul a hullámverés.
 Bébimedence: a legkisebbeknek.
 Gyerekmedence: 10 év körülieknek.
 Élménymedence: a medencében barlangrész, vízisodrás ész egyéb élménylehetőségek is vannak.
 Pezsgőfürdők: Van mini méretben, több helyen is. Nagyobbik fajtájából 2 darab van.

Élményelemek
 Sodrófolyosók: vízsodrás van benne.
 Barlangfürdők: a barlangokban lehet dögönyözni.
 Mászófal: a hullámmedencében lehet a falon lévő kövekre mászni.
 Vízicsopper: kézzel lehet a gyerekeknek irányítani a kis gépeket.

Csúszdák
 Óriás csúszda: a fürdő legfelső részén van két kilencméteres csúszda, egy narancs- és egy citromsárga.
 Kamikaze: két darab kék csúszda, a leggyorsabb a fürdőben.
 Hydro csúszda: egy kék és egy zöld csúszda. Kisebb mint a két óriáscsúszda.
 Családi csúszda: a legkisebbek is használhatják, lassú és széles.
 Gyermek- és bébicsúszdák: a gyermek- és bébimedencében lévő mini csúszdák.

Források
 Hivatalos honlap

Magyarország fürdői
Debrecen